«Горэлектротранс» — наименование предприятий электрического транспорта в ряде городов России:
 «Горэлектротранс», Барнаул
 «Горэлектротранс», Волжский
 «Горэлектротранс», Грозный
 «Горэлектротранс», Казань
 «Горэлектротранс», Киров
 «Горэлектротранс», Кемерово
 «Горэлектротранс», Новосибирск
 «Горэлектротранс», Пенза
 «Горэлектротранс», Санкт-Петербург
 «Горэлектротранс», Саранск
 «Горэлектротранс», Тольятти
 «Горэлектротранс», Шахты